Торингтон има више значења:
 Торингтон (Конектикат)
 Торингтон (Вајоминг)